David Copperfield steht für:

 David Copperfield (Roman), Roman aus dem Jahr 1849 von Charles Dickens
 David Copperfield (Zauberkünstler) (* 1956), US-amerikanischer Illusionist

Filme:
 David Copperfield (1935), US-amerikanischer Spielfilm von George Cukor
 David Copperfield (1970), US-amerikanischer Spielfilm von Delbert Mann
 David Copperfield (1999), zweiteiliger Fernsehfilm von Simon Curtis
 David Copperfield (2000), Fernsehfilm von Peter Medak
 David Copperfield – Einmal Reichtum und zurück (The Personal History of David Copperfield), Filmdrama (2019) von Armando Iannucci